Шуар — хиварский язык, на котором говорит народ шуары в Эквадоре.

Персоналии 
 Шуар, Луи Клод (1771—1843) — французский военный деятель, бригадный генерал, барон.
 Шуар, Эрнест (1857—1942) — швейцарский политик, президент.